Claude Rameau peut désigner :
 Claude Rameau (1689-1761), musicien ;
 Claude Rameau (1876-1955), peintre.